

Студийни албуми

Миниалбуми / ЕP-та

Компилации

Лайв албуми

Демо албуми

Сингли

Промоционални сингли

Източници 

Дискографии на американски изпълнители
Еванесънс